Sima puede referirse a:
Sima, cavidad que se abre verticalmente en una formación kárstica;
Sima (geofísica), masa de rocas oscuras que forman la corteza oceánica y el manto terrestre;
sinónimo de Escocia (arquitectura); o
Sima, apellido chino.
SIMA, astillero naval del Perú.